Atsushi Okui – animatore giapponese
 Masami Okui – cantante e idol giapponese
 Ryō Okui – calciatore giapponese